Stinger hace referencia a varios artículos:

Armamento 
FIM-92 Stinger, misil tierra-aire diseñado en Estados Unidos.
AIM-92 Stinger, misil aire-aire diseñado en Estados Unidos.

Videojuegos
Stinger (videojuego de 1983), videojuego arcade publicado por Seibu Denshi en 1983.
Stinger (videojuego de 1986), videojuego publicado por Konami en 1986.

Personajes 
 Stinger, personaje de Transformers.